Малино́вский район — один из четырёх районов Одессы.

Общие сведения 
В современных границах Малиновский район создан согласно решению Одесского городского совета № 197-ХХИV от 26 июля 2002 года «Об административно-территориальное деление города Одессы». Своё название район получил в честь одессита, Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.

Малиновский район расположен в западной части города, его составляющими являются такие исторические микрорайоны, как Молдаванка, Бугаевка, Дальние Мельницы, Ближние Мельницы, Застава I, Застава II, Черемушки, поселки: Сахарный и Ленпосёлок.

Характерной особенностью района является значительное количество (около 11 тысяч) частных домов с приусадебными участками.

Фольклорные портреты жителей микрорайонов всемирно известные из произведений Э. Багрицкого, И. Бабеля, которые здесь родились, В. Катаева и Л. Никулина.

Несмотря на отдалённое географическое положение района относительно исторического центра Одессы на территории, Малиновского района расположен ряд памятников архитектуры и истории; выделяются постройки таких архитекторов как Л. Ц. Оттон, А. Б. Минкус, Б. А. Бауэр, А. Н. Чичкин.

Первое Одесское шампанское «Эксельсиор», как и первый Одесский коньяк, появились на Молдаванке. С Молдаванкой также связана история возникновения знаменитого Одесского вина «Редерер» (Louis Roederer).

Малиновский район — это мощный экономический комплекс, на его территории расположено значительное количество, 42 % промышленных предприятий города, а также предприятия строительной отрасли, оптово-торговые организации и др..

На территории района сконцентрировано значительное количество научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций: Селекционно-генетический институт, Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт» Шторм «Министерства промышленной политики Украины, проектно-поисковый институт» Укрпивденгипроводгосп "и другие.

Старейшее медицинское учреждение района — городская Еврейская больница скорой медицинской помощи, которая была основана в 1800 году.

Территории района проходят основные транспортные магистрали, соединяющие город с аэропортом, железнодорожным вокзалом, автовокзалом, которые являются въездными воротами западных и южных районов Одесской области; автомагистральные выхода в Киев, Санкт-Петербурга, Кишинева, Измаила, Белгород-Днестровского.

Согласно решению исполнительного комитета Одесского городского совета № 35 от 08.01.03 г. Малиновский район установлен в пределах: предприятий 6-го км Овидиопольской дороги, территории аэропорта «Центральный» включительно санитарно-защитной зоны аэропорта, ул. 25-й Чапаевской дивизии включительно застройку по обе стороны улицы, стоянки и рынки, ул. Варненская четная сторона включая парк им. М. Горького, ул. Валентины Терешковой, ул. Космонавтов, 4-28, Адмиральский проспект, 42-2, Фонтанская дорога, 12-4-а, ул. Артиллерийская, 1/1-1/4, Люстдорфская дорога, 2, 2-й Христианский кладбище, ул. Водопроводная, 13-а, ул. Высокий четная сторона, ул. Мечникова, 106—128, ул. Разумовская нечетная сторона, ул. Михаила Грушевского нечетная сторона, Ленинградское шоссе нечетная сторона, черта города к предприятиям 6-го км Овидиопольской дороги.

 Население района — 242,9 тыс. чел.
 Трудовые ресурсы — 144,98 тыс. чел.
 Пенсионеры — 57,8 тыс. чел.
 Малообеспеченные граждане — 10,2 тыс. чел.
 Безработные — 1,9 тыс. чел.
 Протяженность дорог района — 264,8 км
 Территория района — 89,7  км²

Учебные заведения 
На территории Малиновского района работают 5 высших учебных заведений III—IV уровня аккредитации, 8 учебных заведений I—II уровня аккредитации, 2 учебных заведения системы профтехобразования, 4 частных школы, 30 общеобразовательных учреждений, в том числе 3 гимназии, лицей, вечерняя школа, 2 общеобразовательные школы-интернаты, 6 внешкольных учреждений, 23 дошкольных учебных заведений, а также 5 ведомственных дошкольных учреждений.

Лечебные учреждения 
На территории Малиновского района расположены 2 городские клинические больницы, 8 поликлиник, в том числе детское поликлиническое отделение и городская детская поликлиника, подстанция скорой помощи, женская консультация, 4 стоматологические поликлиники, в том числе 2 детских. Также на территории района расположены 4 ведомственных лечебных учреждения.

Транспорт

Трамвайные маршруты 
 № 3 Херсонский сквер — Люстдорф
 № 10 ул. И. Рабина — Тираспольская пл. 
 № 11 Старосенная пл. — ст. Товарная
 № 12 Херсонский сквер — ст. Товарная
 № 13 Старосенная пл. — ж/м Школьный
 № 21 Застава II — Тираспольская пл. 
 № 26 Старосенная пл. — 11-я ст. Люстдорфской дороги
 № 27 Старосенная пл. — Рыбпорт
 № 31 Старосенная пл. — Люстдорф (ночной)

Троллейбусные маршруты 
 № 3 Застава I — парк им. Шевченко
 № 8 суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал
 № 9 ул. 25-й Чапаевской дивизии — ул. Греческая
 № 10 ул. 25-й Чапаевской дивизии — ул. Приморская
 № 12 ул. Архитекторская — Застава I
 № 13 ул. 25-й Чапаевской дивизии — Аркадия (летний маршрут)
 № 14 Железнодорожный вокзал — Аэропорт.

Выдающиеся люди района 
 Голованов Юрий Михайлович — директор завода поршневых колец, расположенного на территории района .
 Гриценко, Ольга Николаевна — педагог, общественный деятель, Заслуженный учитель Украины. Проживала в этом районе. 
 Добровольский, Георгий Тимофеевич — Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Родился в микрорайоне Ближние Мельницы.

Примечания

Ссылки 
 Страница Малиновского райсовета на сайте Одесского горсовета

Районы Одессы
Появились в 1977 году на Украине
Районы, образованные в 1977 году
1970-е годы в Одесской области